Carla Villar é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
”Trindade”
"Pedra da Lua" 2008

Cantores de Minas Gerais